es un personaje ficticio Japonés de la saga de videojuegos , del género de lucha, desarrollado por Namco. Asuka fue introducida en Tekken 5, siendo ya un personaje frecuente haciendo aparición en Tekken 5: Dark Resurrection, Tekken 6 y Tekken 6: Bloodline Rebellion,Tekken Tag Tournament 2, Tekken Revolution también aparece en Tekken 7

Diseño 

Asuka es más conocida por ser prima del protagonista de la serie, Jin Kazama. No sorpresivamente, desde que se supo que Asuka y Jin tienen el mismo apellido, ya que a través de una declaración oficial hecha por Namco, se confirmó que son primos aunque al parecer no tienen idea de la existencia del otro ya que en el video final de Asuka en Tekken 5, ninguno de ellos se reconocen. Asuka mantiene varios golpes del estilo de Jujutsu y Karate, vistos en otro de los personajes previos de la saga y familiar de esta, Jun Kazama, la madre de Jin Kazama.

Personalidad

Asuka Kazama a pesar de tener una apariencia un tanto inocente y hermosa, presenta una personalidad algo bastante temperamental y conflictiva con una actitud arrogante y desafiante. Es sorprendentemente impetuosa y arrogante. Aunque en su perfil se indica que ella disputa peleas regularmente en la calle, ella parece no tener reparos en pelearse con quien sea. En su modo historia en el videojuego Tekken 5, después de derrotar a su objetivo, Feng Wei, decide permanecer en el torneo con el fin de "divertirse". En sus secuencias finales Asuka también desmuestra tener confianza en sí misma. Como se dijo en su prólogo de Tekken 5: Dark Resurrection, Asuka es también conocido por ser una "niña metiche" que le gusta resolver los problemas de los demás.

Asuka habla en dialecto de Kansai (Kansai es una región del oeste de Japón que abarca las principales ciudades como Kioto, Osaka y Kobe).

Asuka está relacionada de alguna manera con Jun Kazama (la madre de Jin) y es la rival de Emilie "Lili" De Rochefort desde Tekken 5 hasta el día de hoy.

Apariencia Física

Es una muchacha joven de apariencia inocente con buena estatura, Es de cabello castaño, tez blanca, ojos marrones y en una buena forma física. Suele pelear con botas Celeste y un atuendo azulado, tiende a decir la palabra "poke" en sus peleas que es una de sus principales características en el juego. Su cabello generalmente se encuentra algo corto.

Historia

Tekken 5 

Desde que había sido niña, Asuka había entrenado en el arte marcial tradicional del Kenpō estilo Kazama en el dojo de su padre. Donde desarrolló un férreo sentido de la justicia, Asuka solía dedicarse a detener las peleas de pandillas de su barrio, siendo conocida con el apodo de La mediadora de bandas, y ganándose el respeto y temor de sus convecinos.

Cierto día, el dojo de Asuka fue asaltado por un atacante desconocido de origen chino, (quien más adelante se revelaría como Feng Wei) y quien había destrozado el dojo y enviado al padre de Asuka al hospital.

Días después, un detective chino perteneciente a la policía de Hong Kong llamado Lei Wulong, se puso en contacto con Asuka para comunicarle que el agresor iba a participar en el V Torneo del Rey del Puño de Hierro. Asuka decide entonces inscribirse ella también, y buscarle...

Tekken 6 

Asuka había participado en el anterior torneo para vengarse de Feng Wei, pero no pudo localizarlo y pronto su vida volvió a normalidad.

Sin embargo, la tranquilidad de su vida pronto llegó a su fin debido a las guerras que la Mishima Zaibatsu estaba causando alrededor del globo. Tras descubrir que un familiar suyo, Jin Kazama, estaba detrás del imperio financiero, Asuka decide participar en el inminente VI Torneo del Rey del Puño de Hierro para enfrentarse a él.

Tekken 7 

Desde que se enfrentaron por primera vez en el V Torneo del Rey del Puño de Hierro, Asuka creía que Lili se tomaba el tema de la rivalidad demasiado en serio. Asuka recordó la llamada que Lili le había hecho hace unos días sin venir a cuento:

«Hola, Asuka. Seguro que ya sabes que el VII Torneo del Rey del Puño de Hierro está a punto de empezar. No te preocupes; he tenido el detalle de inscribirte a ti también. Ni se te ocurra escaquearte, ¿vale? Me muero de ganas de pelear contra ti.»

Lili le colgó el teléfono a Asuka mientras esta le cantaba las cuarenta por hacer gala de semejante presuntuosidad. Asuka, harta de que la tratasen como el pasatiempo de una niña rica, pensó que si le daba una paliza a Lili, la engreída princesita la dejaría en paz. Quizá sí... quizá no.

Asuka reflexionó sobre la mejor forma de resolver la situación, pero no se le ocurrió nada. Con el tiempo, accedió a formar parte del plan de Lili y participar en el torneo.

Curiosidades 

 Su nombre le fue dado por Katsuhiro Harada en honor del río Asuka, en la prefectura de Nara, de donde son originarios sus padres.

 En Tekken 5 posee un movimiento exclusivo que únicamente puede ser empleado contra Jin Kazama. En las posteriores entregas lo realiza independientemente del rival.

 Asuka puede ser personalizada para parecerse a los siguientes personajes; Claire Redfield, de la saga Resident Evil; Jun Kazama, madre de Jin; Kaname Chidori, de la saga Full Metal Panic!

Referencias 

Personajes femeninos en videojuegos
Personajes adolescentes de videojuegos
Personajes de Tekken
Japoneses ficticios
Pacifistas ficticios
Aikidokas ficticios
Kunoichis en la ficción